The Crux peut faire référence à :
 , un groupe de musique de Californie
 The Crux, un album studio du groupe américain Hurt

Voir aussi